Stecyk ist der Familienname folgender Personen:
 Craig Stecyk (* 1950), US-amerikanischer Fotograf
 Władysław Stecyk (* 1951), polnischer Ringer